Лома дел Рајо има више значења:

 Лома дел Рајо (Сочистлавака), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лома дел Рајо, Чоколинес Сегунда Сексион (Истапалука), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лома дел Рајо (Азалан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лома дел Рајо (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лома дел Рајо, Крусеро де ла Виљита (Уануско), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику